Кавираре има више значења:

 Кавираре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кавираре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику